RRQ est un sigle signifiant :
 Régie des rentes du Québec, un organisme gouvernemental québécois de gestion des pensions de retraites.
 Réseau de Résistance du Québécois, un groupe indépendantiste québécois.